Ewan est un prénom pouvant désigner:

Prénom 
  (né en 1938), expert anglais en sciences humaines ;
  (né en 1972), administrateur britannique ;
  (1814-1895), architecte britannique ;
  (né en 1975), joueur écossais de curling ;
  (né en 1964), joueur australien de football australien ;
 Ewan McGregor (né en 1971), acteur et réalisateur écossais ;
 Ewan Stewart (né en 1957), acteur britannique ;
  (né en 1977), joueur australien de football australien.

Toponyme 
 Ewan, une zone non incorporée dans le comté de Whitman, dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de prénom